Деанджело — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
 Деанджело, Джозеф (род. 1945) — американский серийный убийца.
 Деанжело, Тони (род. 1995)  — американский хоккеист

См. также 
 Анджело
 Д’Анджело
 Ди Энджело